Järvö kan syfta på:
 Järvö – en ö i Kyrkslätts kommun, Nyland, se Järvö, Kyrkslätt
 Järvö – en ö i Närpes kommun, Österbotten, se Järvön

Se även
 Järvöfjärden – en vik i Österbotten